Jacques de La Fontaine ist der Name folgender Personen:

* Jacques de La Fontaine (Theologe) (1650–1728), flämischer Jesuit, Theologe und Hochschullehrer 
 Jacques de La Fontaine (Gobelinwirker) (vor 1668–1732), französischer Gobelinwirker